Чемпионат Африки по лёгкой атлетике среди юниоров — континентальные соревнования по лёгкой атлетике, которые проводятся раз в два года. Первый чемпионат состоялся в 1994 году. К соревнованиям допускаются спортсмены не старше 19 лет.

Места проведения

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований (1994—2005)